Keynote — компьютерная программа для подготовки презентаций, разработанная как часть набора офисных программ iWork от компании Apple. Keynote 7.3.1 была выпущена 2 ноября 2017 года и является последней версией, выпущенной для Mac. 27 января 2010 года Apple анонсировала новую версию Keynote для iPad с новым сенсорным интерфейсом.

История 
Программа Keynote была создана с целью создания генеральным директором Apple Стивом Джобсом презентаций для конференции Macworld Conference & Expo и других ключевых выставок Apple. Ранее, до появления Keynote, Джобс использовал подобную программу Concurrence от компании Lighthouse Design, которая работала на платформах NeXTSTEP и OpenStep.

В 2003 году программа Keynote 1.0 впервые была продана, начав конкурировать с существующими программами для создания презентация, особенно с Microsoft PowerPoint.

В 2005 году Apple начала продавать Keynote 2.0 в сочетании с Pages, новым приложением для обработки и верстки текста, в составе программного пакета iWork. На конференции Macworld Conference & Expo 2006 Apple представила пакет iWork '06 с обновленными версиями Keynote 3.0 и Pages 2.0. В дополнение к официальной совместимости с HD в Keynote 3 были добавлены новые функции: групповое масштабирование, 3D-графики, многоколоночные текстовые поля, автоматические маркеры списка в любом текстовом поле, настройки изображения и средства маскировки свободной формы. Кроме того, в Keynote появились трехмерные переходы между слайдами, такие как вращающийся куб или простой поворот слайда.

Осенью 2007 года компания Apple выпустила Keynote 4.0 в составе iWork '08, вместе с Pages 3.0 и новой программой Numbers для создания и редактирования электронных таблиц.

23 октября 2013 года компания Apple представила переработанную версию Keynote 6.0 и сделала программу бесплатной для владельцев новых устройств с iOS или кто недавно приобрел Mac.

Особенности программы 
 Темы оформления, позволяющие пользователю сохранить единообразие цветов и шрифтов во всей презентации, в том числе в диаграммах, графиках и таблицах.
 Основанные на OpenGL 3D-переходы между слайдами: катящиеся кубики, перелистывание страниц; эффекты растворения, когда один слайд плавно сменяется на следующий.
 Поддержка двух мониторов: ведущий может показывать презентацию на экране и одновременно видеть на своем ноутбуке (экране презентации) свой рабочий стол или заметки.
 Экспорт в форматы PDF, QuickTime, JPEG, TIFF, PNG, HTML (с изображениями JPEG) и PowerPoint. В Keynote также используется форматы .key (файлы презентаций) и .kth (файлы тем), основанные на формате XML.
 Поддержка в слайд-шоу всех видеоформатов программы QuickTime (в том числе MPEG-2 и DV).
 Начиная с версии 3 с помощью программы iDVD возможно экспортировать презентации в формат DVD c возможность демонстрации.
 Совместимость с пультами Apple Remote и приложением для дистанционного управления Keynote для iPhone, iPad и iPod.

Keynote Remote 
Keynote Remote — приложение iOS, с помощью которого можно контролировать выступление, используя iPhone, iPod Touch или iPad через Wi-Fi-сеть или bluetooth-соединение. Это приложение распространялось через App Store. После выпуска Keynote для iOS Keynote Remote было интегрировано в новое приложение Keynote, а автономное приложение было отозвано.

История версий

См. также 
 Программа подготовки презентаций
 Слайд-шоу
 Microsoft PowerPoint
 Numbers
 iWork

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Keynote
 Бесплатные шаблоны, формы и элементы для Keynote
 Шаблоны Keynote

Программное обеспечение, разработанное в 2003 году
Программное обеспечение для создания презентаций